Goguen est un nom porté par:
Christian Kit Goguen (né en 1978), musicien et comédien canadien;
Jean-Baptiste Goguen (1858-19??), marchand, notaire et homme politique canadien;
René Goguen (né en 1983), lutteur (catcheur) canadien.
Robert Goguen (1957-), homme politique canadien

Homonymie de patronyme